O Campeonato Peruano de Futebol de 1938 foi a 22º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Deportivo Municipal que conquistou seu 1º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1938 no futebol